Bert ou Herbert Walker sont des noms pouvant désigner:

 (1868-1949), administrateur de chemin de fer britannique
 (1919-2008), homme politique néo-zélandais
 (1931-2020), homme d'affaires et diplomate américain

Voir aussi
Hubert Delanie Walker (né en 1984), joueur américain de football américain

Walker, Bert